Boukovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Буково) :
Boukovo, village bulgare de l'obchtina de Gotse Deltchev, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Boukovo, village bulgare de l'obchtina de Parvomaï, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Boukovo, village bulgare de l'obchtina de Madan, situé dans l'oblast de Smolyan ;
en macédonien (le nom étant écrit Буково) :
Boukovo, village macédonien de la municipalité de Bitola.